Моник може да се отнася за:

 Моник – американска актриса;
 Моник – порнографска актриса.